Fleksion kan henvise til:

 bøjningsform (grammatik)
 fleksion (fysiologi)